В Джиро д’Италия 2016 принимают участие 22 команды, по 9 гонщиков в каждой: 18 команд UCI ProTeams, а также Nippo-Vini Fantini, Bardiani-CSF, Gazprom-RusVelo и Southeast .

Команды

Гонщики

Представительство по странам

Ссылки 
 Официальный сайт

Составы команд на супервеломногодневках
Джиро д’Италия